En la mitologia nòrdica Vafþrúðnir era un jötun savi descrit per la deessa Frigg com el més poderós de tots els gegants. Apareix únicament a l'Edda poètica del Vafþrúðnismál, on el déu Odín el visita per qüestionar la seva cèlebre saviesa. Es desafien amb un joc de preguntes en què arrisca amb la seva vida. Odín finalment guanya, i Vafþrúðnir és mort.

Vafþrúðnir també és mencionat a l'Edda prosaica (capítol 5 del Gylfaginning).

Jötun